Bartonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bartonville (Illinois)
Bartonville (Texas)